Натуральне число 1331
 1331 рік до нашої ери
 1331 рік нашої ери